Given ist der Familienname folgender Personen:

 David Roger Given (1943–2005), neuseeländischer Botaniker
 Florence Given (* 1998), britische Bestsellerautorin, Künstlerin, Aktivistin und Influencerin
 Shay Given (* 1976), irischer Fußballtorhüter

Given bezeichnet auch:
 Given (Manga), eine japanische Manga- und Animeserie